Marie von Sachsen-Altenburg ist der Name folgender Personen:

* Marie von Sachsen-Altenburg (1818–1907), Prinzessin von Sachsen-Altenburg, Königin von Hannover
 Marie von Sachsen-Altenburg (1854–1898), Prinzessin von Sachsen-Altenburg
 Marie von Sachsen-Altenburg (1845–1930), Prinzessin von Sachsen-Altenburg, Fürstin von Schwarzburg-Sondershausen
 Marie von Preußen (1855–1888), durch Heirat Prinzessin von Sachsen-Altenburg